Sergei Tkatschenko ist der Name folgender Personen:

* Sergei Tkatschenko (Schachkomponist) (* 1963), ukrainischer Schachkomponist
 Sergei Tkatschenko (Skispringer) (* 1999), kasachischer Skispringer